

Hydronyme 
 L’Andelle est une rivière française d'une longueur de 56,8 kilomètres et un affluent de la rive droite de la Seine, dans la région Haute-Normandie.

Toponymes 
 Dans la Seine Maritime (76) :
 Croisy-sur-Andelle est une commune française, située dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie.
 Elbeuf-sur-Andelle est une commune française, située dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie.
 Morville-sur-Andelle est une commune française, située dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie.
 Dans l'Eure (27) :
 Douville-sur-Andelle est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.
 Fleury-sur-Andelle est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.
 Perriers-sur-Andelle est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.
 Romilly-sur-Andelle est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.

Intercommunalité ou canton 
 le canton de Romilly-sur-Andelle 
 La Communauté de communes des Monts et de l'Andelle est une structure intercommunale française, située dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie.